Johann I. (* um 1229; † 20. April 1263) war Graf von Holstein-Kiel (1261–1263) aus dem Geschlecht der Schauenburger.

Leben 
Johann war der älteste Sohn von Graf Adolf IV. von Schauenburg und Holstein und dessen Gemahlin Heilwig von der Lippe. Nachdem sich sein Vater 1239 in das von ihm gegründete Kieler Kloster zurückzog, regierte Johann gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Gerhard zuerst unter Regentschaft. Er war in ständige Streitigkeiten mit seinem Bruder und dem Bischof von Minden verwickelt. Bei der Teilung 1261 erhielt er Wagrien, Ostholstein und Segeberg und residierte in Kiel. Stormarn, Plön und das Stammland Schauenburg fielen an seinen Bruder Gerhard, der in Itzehoe residierte. Die Brüder schlossen 1255 einen Handelsvertrag mit Lübeck ab. Das von Dänemark zurückgewonnene Rendsburg trat Johann seinem Bruder Gerhard ab und erhielt dafür Segeberg. Nach seinem Tod regierten seine Söhne gemeinsam unter der Regentschaft ihres Onkels, teilten jedoch 1273 den Besitz in die beiden Linien Kiel und Segeberg, die nach Adolfs Tod 1308 wieder mit Kiel vereinigt wurde.

Siegel 
(s.Abb.) Umschrift: S(IGILLUM)*IOH(ANN)IS*COMITIS*STORMARIE*WAGRIE*ET*HOLTSACIE (Siegel Johanns Graf von Stormarn Wagrien und Holstein)
Mitte: COMES SCOVENB(OR)G (Graf von Schauenburg)

Nachkommen 
Johann heiratete 1249/50 Elisabeth († 1293/1306), eine Tochter Herzog Albrechts I. von Sachsen, sie hatten sechs Kinder.

 Elisabeth von Holstein († um 1284) ∞  Graf Nikolaus I. von Schwerin-Wittenburg († 1323)
 Heilwig (* um 1251; † vor 1308) ∞ (1262) Markgraf Otto IV. von Brandenburg (* um 1238; † 1308/09)
 Adolf V. Graf von Holstein-Segeberg (* um 1252; † 1308) ∞ Euphemia von Pommern († nach 1316).
 Johann II. Graf von Holstein-Kiel (* 1253; † 1321)
 Agnes († 1286/1287) ∞ Fürst Waldemar von Mecklenburg-Rostock (* vor 1262; † 1282)
 Albrecht († 1300), 1283 Dompropst in Hamburg

Abstammung

Literatur 
 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen (Hrsg.): Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5
Hans Gerhard Risch: Die Grafschaft Holstein-Pinneberg von ihren Anfängen bis zum Jahr 1640. Hamburg 1986.

Weblinks 
 genealogie-mittelalter.de

Graf (Holstein)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben 1263
Mann
Adolf IV. (Schauenburg und Holstein)